Ири́на Васько́вская: Васьковская, Ирина Леонидовна (род. 1991) — белорусская легкоатлетка.
 Васьковская, Ирина Сергеевна (род. 1981) — российский драматург, сценарист, режиссер.